Sergej Aleksandrovič Milnikov (), ruski hokejist, * 6. oktober 1958, Čeljabinsk, Sovjetska zveza, † 20. junij 2017.

Milnikov je v sovjetski oziroma ruski ligi branil za klube Traktor Čeljabinsk, SKA St. Petersburg in Lokomotiva Jaroslavelj, skupno je na 391-ih prvenstvenih tekmah dobil 998 golov, eno sezono je branil tudi za NHL klub Quebec Nordiques. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih Olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in petih Svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate ter po eno srebrno in bronasto medaljo. Za reprezentanco je branil na 67-ih tekmah.

Pregled kariere

|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 2
|
|
|
|
|
| 1.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 77
|
| 2
|
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 22
|
|
|
|
|
| 3.22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 3
|
|
|
|
|
| 1.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 32
|
|
|
|
|
| 2.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 79/80
|
| 17
|
|
|
|
|
| 3.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 80/81
|
| 40
|
|
|
|
|
| 3.90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SKA St. Petersburg
| Sovjetska liga
| 81/82
|
| 42
|
|
|
|
|
| 3.42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 82/83
|
| 37
|
|
|
|
|
| 3.80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 83/84
|
| 37
|
|
|
|
|
| 2.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 84/85
|
| 28
|
|
|
|
|
| 3.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 85
|
| 1
|
|
|
|
|
| 9.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 85/86
|
| 37
|
|
|
|
|
| 2.70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 3
|
|
|
|
|
| 1.33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 86/87
|
| 36
|
|
|
|
|
| 3.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 87
|
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
|
|
|
|
|
| 2.96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 87/88
|
| 28
|
|
|
|
|
| 2.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 8
|
|
|
|
| 1.62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Traktor Čeljabinsk
| Sovjetska liga
| 88/89
|
| 33
|
|
|
|
|
| 2.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 89/90
|
| 10
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.96
| .858
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 5
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1.72
| .908
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 91/92
|
| 23
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 3.55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lokomotiva Jaroslavelj
| Ruska liga
| 92/93
|
| 23
|
| 0
| 0
| 0
| 2
| 2.66
|
|
| 2
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4.00
|
|-
| Säters IF
| Švedska 2. liga
| 93/94
|
|
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Säters IF
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Hokejisti Traktor Čeljabinsk
Hokejisti SKA St. Petersburg
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Lokomotiva Jaroslavelj
Hokejisti Säters IF
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Nosilci reda simbola časti